«Девушка без комплексов» () — американская комедия Джадда Апатоу по сценарию Эми Шумер. Эми Шумер сыграла в фильме главную роль в компании Тильды Суинтон, Эзры Миллера, Билла Хейдера, Бри Ларсон, Колина Куинна и Леброна Джеймса. Съёмки начались в Нью-Йорке в мае 2014 года, а в июле 2015 года состоялась премьера в США. В России выход фильма состоялся 10 сентября 2015 года.

Сюжет 
Главная героиня комедии — 23-летняя по имени Эми. Она придерживается свободных взглядов и обычно не ходит дважды с одним парнем на свидание. Будучи сотрудницей крупного мужского издания, она получает задание от шефа написать статью о спортивном враче Ароне. Эми и не рассчитывала, что деловая встреча с доктором изменит её жизнь.

В ролях 

 Эми Шумер — Эми
 Тильда Суинтон — Дианна
 Билл Хейдер — доктор Аарон Коннерс
 Бри Ларсон — Ким
 Колин Куинн — Гордон
 Джон Глейзер — Шульц
 Ванесса Байер — Никки
 Джон Сина — Стивен
 Дэниел Рэдклифф — выгульщик собак
 Мариса Томей — хозяйка собаки
 Method Man — смотритель в доме престарелых
 Эзра Миллер — Дональд
 Норман Ллойд — Норман
 Леброн Джеймс — камео
 Тим Медоуз — Тим Рэндалл Парк — Брайсон Амаре Стадемайр — камео Мэттью Бродерик — камео Марв Альберт — камео Крис Эверт — камео Производство 
26 августа 2013 года кинокомпания Universal Pictures'' взяла в работу безымянный сценарий, написанный Эми Шумер, в котором ей же отводилась главная роль. Уже в ноябре 2013 года было объявлено, что режиссёром фильма станет Джадд Апатоу, а 8 января была заявлена дата выхода фильма — 24 июля 2015. 30 января к команде присоединился Билл Хейдер, а 18 февраля 2014 — Бри Ларсон. Основной состав стал известен в марте 2014, когда своё участие подтвердили Колин Куинн, Джон Сина, Джон Глейзер, Эзра Миллер и Тильда Суинтон. 7 мая к процессу присоединился Леброн Джеймс. А 30 июня на съемках был замечен Дэниел Рэдклифф. В декабре 2014 было объявлено, что музыку к фильму напишет Джон Брайон.

В интервью The New York Times Шумер рассказала, что первоначальный сценарий был почти полностью переписан, а акцент смещён на комедийную составляющую фильма. За основу было взято прошлое самой Эми.

Съёмки начались 19 мая 2014 года в Нью-Йорке и проходили на Манхэттене и Лонг-Айленде, а 24 июня гулявшие в Центральном парке могли наблюдать эмоциональные сцены, разыгравшиеся между героями Шумер и Ларсон. 30 июня к радости собравшихся Дэниел Рэдклифф выгуливал на камеру собак в Брайнт-парке. Первого августа съемки завершились.

Первый отчёт с места съемок был опубликован 18 июля 2014 в статье «The New York Times».

Релиз 
Черновая версия фильма была показана на фестивале «South by Southwest» 15 марта 2015.

Отзывы 
Фильм получил положительные отзывы от критиков. На сайте «Rotten Tomatoes» его рейтинг одобрения 86 % (106 отзывов со средним рейтингом 7,2/10). На сайте «Metacritic» фильм набрал 75 из 100 на основании 37 отзывов.

Инциденты 
23 июля 2015 года во время показа фильма в кинотеатре «Grand 16 Theatre» города Лафейетт, расположенном в американском штате Луизиана, произошла стрельба, в результате которой погибло 3 человека, семеро были ранены.

Примечания 

Фильмы США 2015 года
Кинокомедии США
Фильмы Джадда Апатоу